Mikael Johansson (né le  à Huddinge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior avec son club formateur du Huddinge IK dans la Division 1 en 1982. Il découvre l'Elitserien en 1985 avec le Djurgården Hockey. L'équipe remporte le Trophée Le Mat en 1989, 1990, 1991, 2000 et 2001. Il est choisi au septième tour en cent-trente-quatrième position par les Nordiques de Québec lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1991. Il part en Suisse de 1992 à 1997. Il remporte la LNA 1993, 1994, 1995 et 1996 avec les Kloten Flyers. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2005 après huit saisons avec Djurgården. Il est le capitaine du DIF lors de ces quatre dernières saisons.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2000 : remporte le Guldpucken.
2001 : remporte le Rinkens riddare.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983|| Huddinge IK || Division 1|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| Huddinge IK || Division 1 || 25|| 13|| 15|| 28|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| Huddinge IK || Division 1 || 31|| 15|| 17|| 35|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 21|| 2|| 8|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 32|| 9|| 17|| 26|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1987-1988|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 38|| 11|| 25|| 36|| 10|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1988-1989|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 29|| 6|| 15|| 21|| 10|| 8|| 3|| 5|| 8|| 0
|-
| 1989-1990|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 37|| 14|| 20|| 34|| 12|| 8|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
| 1990-1991|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 39|| 13|| 27|| 40|| 21|| 7|| 2|| 7|| 9|| 0
|-
| 1991-1992|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 30|| 15|| 21|| 36|| 12|| 9|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 1992-1993|| Kloten Flyers|| LNA|| 36|| 18|| 31|| 49|| 2|| 11|| 6|| 10|| 16|| 4
|-
| 1993-1994|| Kloten Flyers|| LNA|| 36|| 22|| 29|| 51|| 24|| 12|| 9|| 12|| 21|| 12
|-
| 1994-1995|| Kloten Flyers|| LNA|| 35|| 14|| 36|| 50|| 8|| 12|| 4|| 9|| 13|| 8
|-
| 1995-1996|| Kloten Flyers|| LNA|| 35|| 13|| 20|| 33|| 10|| 10|| 5|| 13|| 18|| 2
|-
| 1996-1997|| Kloten Flyers|| LNA|| 46|| 17|| 27|| 44|| 10|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1997-1998|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 43|| 15|| 23|| 38|| 18||15 || 6|| 6|| 12|| 4
|-
| 1998-1999|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 39|| 5|| 12|| 17|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 49|| 17|| 22|| 39|| 16|| 13|| 8|| 8|| 16|| 0
|-
| 2000-2001|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 44|| 11|| 22|| 33|| 0|| 16|| 5|| 10|| 15|| 2
|-
| 2001-2002|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 45|| 9|| 26|| 35|| 10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2002-2003|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 49|| 2|| 28|| 30|| 24|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2003-2004|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 47|| 10|| 17|| 27|| 10|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2004-2005|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 41|| 3|| 15|| 18|| 6|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2

Au niveau international 

| 1984 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 3|| 5|| 8|| || || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1986 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 6|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 1|| 6|| 7|| 0|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1990 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 5|| 7|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1991 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 6|| 9|| 2|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1992 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 3|| 1|| 4|| 2|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 6|| 7|| 0|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 6|| 9|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1998 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 6|| 7|| 0|| || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1966
Naissance à Huddinge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé de bronze olympique suédois
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois